El topónimo gallego Balvís puede referirse a:
 Balvís (Cabañas), lugar de la parroquia de Irís, en el municipio de Cabanas;
 Balvís (Laracha), lugar de la parroquia de Montemaior, en el municipio de Laracha.